Corni (Botoșani) ;
 Corni (Galați) ;